Юношеская сборная Хорватии по футболу — наименование футбольных национальных сборных, представляющая Хорватию на юношеских соревнованиях. Хорватским футбольным союзом управляются: 

 Сборная Хорватии по футболу (до 16 лет)
 Сборная Хорватии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Хорватии по футболу (до 18 лет)
 Сборная Хорватии по футболу (до 19 лет)